Gonzo (Muppet), een blauw vogelachtig wezen uit The Muppet Show
Gonzo (stijl), een stijl van verslaggeving waarbij de verslaggever zichzelf bij het onderwerp betrekt
Gonzopornografie, een stijl van pornografie waarin de cameraman en/of regisseur deelneemt aan de handeling
Gonzo (televisieprogramma), een reportageprogramma van de NTR
Gonzo (circus), een tweemaandelijks Nederlandstalig muziektijdschrift
Jan Donkers, een Nederlands journalist